Bojary kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Turets-Bajary, ort, Minsks voblast, 
 Bojary (ort i Vitryssland), Brests voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar